Бреван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Бреван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш